Coralli est un patronyme porté notamment par :

 Auguste Coralli (1801-1851), homme politique français ;
 Jean Coralli (1779-1854), danseur et maître de ballet italien.

C'est aussi le nom d'une ancienne tribu dace.

Homonymie de patronyme